El término mandato puede referirse:

 a una orden;
 en política, a un mandato, una autoridad que se confiere a alguien a través del sufragio para que actúe como representante;
 a un mandato imperativo, aquel en que los electores fijan el sentido de voto de sus representantes;
 a un mandato representativo, aquel en que los representantes tienen libertad de acción;
 a un mandato limitado, una restricción legal en el número de mandatos que un individuo puede ejercer en un cargo público;
 a un contrato de mandato, un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra.